Ancher ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Ancher (1859–1935), dänische Malerin des Impressionismus
 Helga Ancher (1883–1964), dänische Malerin
 Michael Ancher (1849–1927), dänischer Maler des Impressionismus und einer der Mitbegründer der Künstlerkolonie von Skagen